Pyu peut désigner :

 Les Pyu une ethnie tibéto-birmane de Birmanie ;
 Le  leur langue ;
 Le pyu une langue papoue de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
 pyu est le code ISO 639-3 du pouyouma, langue du peuple éponyme de Taïwan.

Homonymie de titre